Invertierbar nennt man in der Mathematik:
 eine Funktion, deren Umkehrfunktion existiert
 ein Element  einer Halbgruppe  mit neutralem Element , für das es ein  gibt, so dass .
 ein Element  eines Rings  mit Einselement 1, für das es ein  gibt, so dass .
 als Spezialfall hiervon eine reguläre Matrix

Siehe auch:

 Inversion